Andreï Sergueïevitch Pervychine - en russe : , et en anglais :  (né le  à Arkhangelsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl en Pervaïa liga. En 2003, l'équipe remporte la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Après un passage au HC Spartak Moscou, il signe aux Ak Bars Kazan. Il remporte son second titre national en 2006 puis la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe continentale 2008, et la Coupe Gagarine 2009, 2010. Le , il est échangé à l'Avangard Omsk en retour des droits de Nikita Nikitine. Le , une transaction l'amène au SKA Saint-Pétersbourg en retour de Iouri Aleksandrov. De 2017 à 2019, il joue au Kazakhstan chez le Saryarka Karaganda, pensionnaire de la VHL. Il ne joue que trois matchs avec le Saryarka lors de sa deuxième saison. Le , il vient renforcer la défense de Chamonix dans la Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
 Vyschaïa liga : 
 2004 : meilleur différentiel +/- des séries éliminatoires ;
 Ligue continentale de hockey : 
 2008-2009 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif en compagnie de Sergueï Moziakine ;
 2010-2011 : prix du but le plus tardif.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Pervaïa liga|| 21|| 2|| 6|| 8|| 8|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HK Spartak Moscou || Vyschaïa liga|| 59|| 3|| 6|| 9|| 14|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 57|| 0|| 3|| 3|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 48|| 3|| 6|| 9|| 22|| 13|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 45|| 5|| 7|| 12|| 71|| 10|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 55|| 7|| 7|| 14|| 40|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 54|| 6|| 21|| 27|| 28|| 21|| 1|| 9|| 10|| 10
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 3|| 16|| 21|| 26|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk || KHL|| 52|| 5|| 19|| 24|| 28|| 14|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Avangard Omsk || KHL|| 23|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 23|| 1|| 7|| 8|| 10|| 15|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 21|| 0|| 2|| 2|| 11|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL|| 27|| 2|| 5|| 7|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 30|| 3|| 3|| 6|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 15|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 16 || 2 || 3 || 5 || 6 || 11 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| rowspan=2|2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 20|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 13 || 1 || 2 || 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Saryarka Karaganda || VHL || 8|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Saryarka Karangada || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Chamonix || Ligue Magnus || 1 || 0|| 0|| 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| colspan="15"|
|-
| 2020-2021 || Zeytinburnu Belediyespor || Turquie || 12 || 1|| 17|| 18|| 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 11 || 1|| 6|| 7|| 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

| 2003 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| +6|| 12|| align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1985
Naissance à Arkhangelsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Chamonix hockey élite
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine